17-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в марте-октябре 1957 года. Обладателем Кубка во второй раз стал московский «Локомотив». Предыдущий обладатель Кубка московский ЦСК МО уступил ему в полуфинале. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в четырёх зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап 
В зональных матчах определялись 12 команд класса «Б» которые получили право, вместе с командами класса «А», играть в финальном турнире кубка СССР.

Зона 1 
В зональных матчах 1 зоны РСФСР играли команды игравшие в классе «Б» в чемпионате СССР 1957. В финальный этап выходило 4 команды из зоны.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах 2 зоны РСФСР играли команды игравшие в классе «Б» в чемпионате СССР 1957.
 В финальный этап выходило 4 команды из зоны.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах 3 зоны РСФСР играли команды игравшие в классе «Б» в чемпионате СССР 1957.
 В финальный этап выходило 2 команды из зоны.
 Зональный турнир.

Зона 4 «Сибирь и Дальний Восток» 
В зональных матчах 4 зоны РСФСР выступали команды, игравшие в классе «Б» в чемпионате СССР 1957. Игры в первенстве страны в данной зоне начались только 6 июня, первоначально планировалось участие 10 команд, две команды — «Локомотив» (Красноярск) и «Локомотив» (Комсомольск) были включены в зону перед самым стартом чемпионата страны и в кубке СССР участия не принимали.
В финальный этап выходило 2 команды из зоны.
 Зональный турнир.

Финальный этап 
В финальном турнире участвовало:
12 команд из зональных турниров и 12 команд класса «А».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1957 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1957 году